Condado de Owen es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Owen (Indiana).
 Condado de Owen (Kentucky).